Iksion može značiti:

 28978 Iksion, objekt u Kuiperovom pojasu.
 Iksion (mitologija), tesalski kralj u grčkoj mitologiji.